Zana steht für:

 Zana (Mythologie), eine Figur der nordalbanischen Mythologie
 Zana (Band), jugoslawische bzw. serbische Rockband
 Aïn Zana, heutiger Name der römischen Stadt Diana Veteranorum in Algerien
 Zaña, Stadt und Distriktverwaltungszentrum in Peru
 Río Zaña, Fluss in Peru

Zana ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Zana (* 1999), italienischer Radrennfahrer
 Leyla Zana (* 1961), kurdische Politikerin und Menschenrechtsaktivistin
 Mehdi Zana (* 1940), kurdischer Politiker

Siehe auch:

 Sana
 Zahna